Lupattelli – cognome italiano
 Astorre Lupattelli – avvocato e accademico italiano
 Ugo Lupattelli – politico italiano